Le prix international de poésie francophone Yvan-Goll est un prix littéraire (annuel depuis 1998) décerné par la Fondation Yvan-et-Claire-Goll lors du Marché de la poésie, manifestation annuelle se déroulant place Saint-Sulpice à Paris. Il est nommé en la mémoire du poète Yvan Goll.

Organisation 
Doté d’une somme de , il est placé sous le patronage du ministère de la Culture et de la Francophonie et du Haut Conseil de la Francophonie. Il est notamment destiné à promouvoir un jeune poète francophone, inconnu ou méconnu, ayant publié un ouvrage dans l’année en cours.

Membres du jury 
Le jury est  composé de Marie-Claire Bancquart, Denise Desautels, Nadine-Albert Ronsin, Anne-Marie-Vidal, Jean Bertho, Zéno Bianu, Seyhmus Dagtekin, Werner Lambersy, François Maubré, Jean-Baptiste Para, Yannick Poirier, Jean Portante, Claude Raimbourg et Serge Pey.

Lauréats

Notes et références

Lien externe 
 Le prix international de poésie francophone Yvan-Goll sur le site ÉcriVosges

Yvan Goll
Yvan Goll
Yvon-Goll